Норртельє (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Норртельє — місто у Швеції, у лені Стокгольм.